

Nova Veneza est une municipalité de l'État de Goiás
 Nova Veneza est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Homonymie de toponyme